Jørgen Friis kan syfta på:

 Jørgen Friis (död 1547), dansk biskop i Viborg
 Jørgen Friis (död 1616), dansk adeslman och ståthållare i Norge
 Jørgen Pedersen Friis (död 1684), dansk präst och diktare